Коченово () — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 266 человек. Почтовый индекс — 92141. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 13,1 км². Код КОАТУУ — 4425488005.

Местный совет 
92141, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Ями

Ссылки 
 Коченово на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании